Rhabdomyces är ett släkte av svampar. Rhabdomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhabdomyces